Collegio elettorale di Crescentino – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Crescentino – collegio elettorale del Regno d'Italia